Pulsar
Ou ainda:
Nissan Pulsar - modelo de automóvel
Monica Rambeau - personagem da Marvel Comics, também conhecida como "Pulsar"

Desambiguação